Oscar Hammerstein ist der Name folgender Personen:

* Oscar Hammerstein I (1847–1919), deutschamerikanischer Theater- und Opernproduzent
 Oscar Hammerstein II (1895–1960), US-amerikanischer Musical-Produzent, Librettist und Liedtexter
 Oscar Hammerstein (Anwalt) (* 1954), niederländischer Rechtsanwalt